— вид травянистых папоротников рода  семейства . Растение впервые действительно описано в 1994 году китайским ботаником Чжун Жэнь Ваном.

Впервые этот вид был упомянут в литературе под названием Athyrium chayuense Z.R.Wang в 1993 году, однако в той публикации отсутствовало. Через год Ван Чжун Жэнь опубликовал действительное описание таксона, немного изменив его первоначальное название.

Китайское название — «察隅蹄盖蕨».

Распространение, описание 
Эндемик Китая; распространён в Тибетском автономном районе, в уезде Дзаю. Произрастает в высокогорных (~ 3350 м) пихтовых лесах.

Длина вай (листьев) 38—40 см, черешок длиной 12—14 см, 1—1,5 мм в диаметре. Вайи заострённые, с тёмно-коричневой каймой. Сорусы продолговатой формы, расположены обычно по 3 пары на каждом листочке, с бледно-коричневым индузием.

Внешне схож с Athyrium dubium, от которого отличается гораздо более мелкими листочками и чёрными чешуйками в основании черешка вайи.

Примечания

Литература 
 Z.R.Wang, 1994 In: Acta Phytotax. Sin. 32(1): 84
 Flora of China Editorial Committee. 2013. Flora of China (Lycopodiaceae through Polypodiaceae). 2-3:. In C. Y. Wu, P. H. Raven & D. Y. Hong (eds.) Fl. China. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.

Флора Восточной Азии
Эндемики Китая
Кочедыжниковые